Росолівці:
 Росолівці — село в Україні, Хмельницька область
 Росолівці — зупинний пункт Південно-Західної залізниці